Бясь-Кюёль () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Чаринского национального наслега.

Население составляет  чел. ().

География 
Находится на юго-западе региона, в 190 километрах от районного центра — города Олёкминска, на левом берегу реки Чары.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Чаринский национальный наслег.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 82 % от 581 чел..

Транспорт 
автозимник Даппарай — Бясь-Кюёль по реке Чара.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Олёкминского улуса